

Zmarli 
 Yiwang (Ji Xie), chiński władca